La famille , également orthographiée Zoldyck, est une famille de personnages de fiction du manga Hunter × Hunter qui vit sur Kukuru Mountain dans la province de Dentora, en république de Padokia. Elle est composée de dix personnes : arrière-arrière-grand-père (Maha),  arrière-grand-père (Zzigg) grand-père (Zéno), grand-mère (encore inconnue à ce jour), père (Silva), mère (Kikyo), ainsi que cinq enfants (Irumi, Miruki, Kirua, Aruka et Karuto).
Les membres de cette famille sont spécialisés dans l'assassinat.
 
Ils semblent tous utiliser un nen, soit de la transformation (ceux ayant des cheveux argents/blancs), soit de la manipulation (ceux ayant des cheveux noirs). Les enfants, quant à eux, se servent d'armes (papier, aiguilles, yoyos…).

Maha 
Dans le volume 31, Karuto accompagne Irumi pour assassiner les parrains. On peut les voir alors aux côtés d'un vieil homme. Dans le chapitre 264, Zéno révèle qu'il s'agit de son grand-père et que celui-ci s'est déjà battu contre Nétéro, mais personne ne connait l'issue de ce combat d'anthologie.

Nétéro est aussi la seule personne à être restée en vie après un combat contre Maha, ce qui prouve la force de ce dernier.

C'est donc l'arrière-arrière-grand-père de Kirua.

D'après le Data Book, il serait du nen du renforcement. Cependant, d'après l'arbre généalogique fourni, il serait le grand-père de Zéno... Donc il est soit l'arrière grand-père des enfants Zoldick ou leurs arrière-arrière grand-père (à un "arrière" près).

Maha Zoldick actuellement fait la taille d'1,40m, dix centimètres de moins que Karuto, et pèse 65kg.

Zéno 
Zéno est un très puissant assassin. Il est le père de Silva, et donc le grand-père de Kirua. Comme son fils, il est relativement compréhensif. Il a beaucoup de préoccupations pour Kirua qu'il considère comme un des Zoldik les plus puissants (pour son âge) qui soit.

Il accompagne Silva et Irumi à York Shin City et crée une diversion où il tente, par la même occasion, de tuer Kuroro Lucifuru, lequel parvient malgré tout à survivre au combat. Plus tard, il s'allie avec Nétéro pour atteindre Meruem, mais quitte le combat, estimant avoir rempli sa part du marché.

Zéno est quelqu'un de très pragmatique : il ne s'engage jamais dans des combats qu'il ne peut pas gagner, estimant qu'il est trop vieux pour mourir bêtement.

Technique de Nen : Dragon Head, Long-Tou Xi-Hua / Dragon Dive (Transformation)

C'est une transformation de forme qui donne à son aura la forme d'un dragon. Le Dragon Head est un genre de missile de nen, qu'il peut diriger à loisir. Le Dragon Dive est une pluie de dragons de nen tombant du ciel : Zéno s'élance depuis le ciel sur le Dragon Head, puis le scinde en une centaine de petits dragons. Zéno est, de plus, capable d'étendre son En en une sphère de trois cents mètres de diamètre.

Silva 
Silva est le père de Irumi, Miruki, Kirua, Aruka et Karuto. C'est un parent  compréhensif, au contraire de sa femme.

Il s'est déjà battu contre Kuroro Lucifuru, le chef de la Brigade fantôme, à match égal (il est supposé que c'est à ce moment qu'il connaît la faculté de Kuroro).

D'après le Data Book, il serait du nen de la transformation.

Technique de Nen : Stower-Ball (Transformation).

C'est une capacité propulsant dans chaque main une décharge de nen fusionnant après le lancement, causant énormément de dégâts.

Il l'utilise notamment durant son combat contre Kuroro afin de l'anéantir.

Kikyo 
Kikyô est l'épouse de Silva et la mère de Kirua. Selon le Data Book, son nom est Kikyō et comme tous les Zoldik aux cheveux noirs, elle est du nen de la Manipulation. D'après le Data Book, elle est née dans la ville de l'Étoile Filante au même titre qu'une majorité des membres de la Brigade Fantôme.

C'est une femme étrange dont seule la bouche est visible sur son visage : ses yeux sont cernés d'un écran sur lequel palpite un point lumineux, et des bandages entourent le reste de son visage. Dans un flashback où on la voit plus jeune, on voit qu'elle a les cheveux noirs et qu'elle porte depuis longtemps cette étrange visière caractéristique.

Sa robe la fait ressembler à une dame de la Renaissance (qui, dans l'adaptation de 2011 est mauve, sans doute en référence à la fleur du même nom qu'elle). Elle ment habilement par exemple pour éloigner Gon et ses amis du repaire des Zoldik.

Elle n'a pas beaucoup d'autorité sur sa famille, son mari lui-même n'hésite pas à la contredire avec soin lorsque cela est nécessaire.

Elle apparaît dans le volume 5 avec Karuto pour accueillir Gon et ses amis. On la voit également quand Kirua revient pour chercher Aruka. Durant cet arc, elle surveille les faits et gestes de ses enfants par le biais du monocle de Tsubone en même temps qu'Irumi. Kirua menacera de la tuer pour sortir du domaine des Zoldik, ce que Kikyo trouvera admirable de cruauté.

Irumi 
Irumi (ou Illumi, prononcé "Yellumi" dans l'adaptation de 1999) est l'enfant aîné de la famille Zoldyck. Il est un assassin doué et c'est lui qui a supervisé l'entraînement de son jeune frère, Kirua. Il participe à l'examen des hunters en se déguisant pour que son frère ne le reconnaisse pas. Il devient facilement hunter et empêche Kirua de faire de même, en le faisant tuer pour lui sur ordre de sa mère, mais aussi selon son avis personnel. Il possède un amour débordant pour Kirua et sa famille, qui dicte la plupart de ses conduites. Irumi a une expression faciale qui reste inchangée quels que soient les événements, ce qui fait qu'il est quasi impossible de savoir ce qu'il pense.

Il a des liens évidents avec Hisoka, qu'il rencontre peu avant l'examen de Hunter. Il semble être le seul « ami » d'Hisoka et ils ont grande confiance l'un en l'autre.

Irumi tuera les parrains de la mafia de York Shin City, évitant involontairement à Kuroro Lucifuru d'être assassiné. Irumi avait été engagé par Kuroro pour tuer les parrains. D'ailleurs, il demande à son père de transmettre à Kuroro que le travail a été fait et qu'il attend sa rémunération.

Dans le tome 21, lors du combat contre Ramotto, Kirua découvre qu'Irumi lui avait implanté une aiguille dans le crâne qu'il enlève aussitôt. Celle-ci obligeait Kirua à fuir un ennemi qu'il n'était pas sûr de vaincre.

Technique de Nen : Transformation Corporelle (manipulation)

La technique d'Irumi est aussi simple qu'efficace : il peut manipuler des gens en leur plantant des clous ou aiguilles. Il utilise aussi régulièrement cette technique sur lui-même. Les effets sont assez variés : il peut forcer une personne à lui révéler des informations, le transformer en pantin, changer son apparence, changer son comportement dans certaines situations, etc. Lorsqu'il change son apparence sans ses aiguilles, il peut tenir environ cinq heures. Cela lui permet de ne pas se faire repérer à cause d'une aiguille qui dépasserait.

Technique de Nen : Needlemen (manipulation)

En injectant du nen dans ses victimes via ses aiguilles, Irumi peut les contrôler sur de grandes distances. La personne décède lorsque l'aiguille la perce.

Miruki 
Miruki est le membre le plus singulier de la famille Zoldyck. S'il possède les qualités minimales requises pour en faire partie, il ne ressemble en rien aux autres membres de la famille Zoldyck de par son apparence et ses centres d'intérêt. Il semble aussi être le seul à ne pas aduler Kirua : Pour lui, Kirua est un peu le fils indigne : en effet, il ne suit pas bien les directives de ses parents et se fatigue de sa vie d'assassin.

C'est un génie avec des rondeurs qui réalise des inventions destinées au meurtre. D'après Zéno, ce qu'il invente est ingénieux. Il est aussi très doué en informatique. Miruki aime, tout comme sa famille, tuer et torturer, Il a également une collection de poupées d'un goût parfois douteux.
Il a longtemps cherché à obtenir le jeu Greed Island. Alors que toute la famille maîtrise le nen, Miruki semble faire exception (mais, d'après le Data Book, il serait de la manipulation). Il ne sort presque jamais de la demeure des Zoldyck.

On le voit en main courante dans la saga des enchères et de la brigade. Il constitue un élément humoristique, manquant parfois de croiser Gon et Kirua.

Miruki semble par contre posséder un certain sens de l'analyse, comme en atteste sa conversation avec Zéno dans le volume 5. Il semble être à l'origine des yoyos de Kirua, mais on peut aussi supposer qu'il s'agit de créations d'Irumi.

Kirua 
Kirua, (son prénom faisant référence au mot "kill", "tuer" en anglais, on devrait plutôt le prononcer Killua), a été dès sa plus jeune enfance entraîné à tuer par sa famille, et initié à toutes les techniques de combat, et ce afin de prendre la succession. Sa famille l'estime très doué, voire le plus prometteur des cinq fils et a également été entraîné à supporter toutes sortes de tortures comme de la torture à l’électricité dont il en est  insensible. 

Tout comme Gon, il a douze ans lorsqu'il se présente à l'examen de hunter pour la première fois (il a treize ans lors du tome 25). Il l'a fait contre l'avis de sa famille, ayant poignardé sa mère et son frère pour pouvoir s'y rendre. Contrairement à ses amis Gon, Kurapika et Léolio, il n'obtient pas la licence de hunter du premier coup, car ayant été disqualifié au dernier tour pour le meurtre d'un participant (manipulé par son frère). Il le deviendra pourtant avec une grande facilité lors de son deuxième essai, l'année suivante, où il battra dans une « battle royale » tous les participants présents dans la salle (), alors que l'examinateur leur avait juste demandé d'en éliminer au moins cinq.

Tout comme Gon, il est initié à la maîtrise du nen par Wing. C'est un garçon qui est très reconnaissant envers Gon, car celui-ci le remercie souvent en insistant sur le fait que Kirua est son meilleur ami. Cependant, il est très renfermé sur lui-même, très calme et taciturne. Il peut néanmoins devenir vif et colérique si quelque chose ou quelqu'un l'énerve. Il a souvent des pulsions violentes, des envies de tuer qu'il tente de contrôler, encouragé en cela par Gon. On peut aussi noter qu'il est extrêmement vif d'esprit et doué pour assimiler, comprendre et dénoter les "hics" de leur situation.

Selon Biscuit Kruger, deuxième maître de Gon et Killua en matière de nen (elle a initié Wing), Killua est affaibli par sa rapidité d'analyse : si un adversaire présente un quelconque danger pour lui, il fait de son mieux pour éviter le contact et se tenir à distance : c'est un reste de l'amour excessif que lui portaient son grand frère Irumi durant les entraînements de son enfance (et qui en l'occurrence prenait la forme d'une aiguille de contrôle située dans son cerveau.

Pendant l'arc des fourmis-chimères, Killua doit combattre un dénommé Shoot afin de pouvoir pénétrer dans la zone
NGL. Il perd ce combat à cause de l'aiguille d'Irumi.

Après un combat contre une fourmi-chimère (Ramotto), il finit par enlever l'aiguille et retrouve son potentiel. Il accompagne Gon et sa bande à l'attaque du roi, où il est supposé s'occuper de Neferupito en tandem avec Gon. C'est d'ailleurs au cours de cette mission qu'il frôle la mort pour la première fois, manquant mourir vidé de son sang par une attaque quasiment impossible à contrer de deux fourmis-chimères, et sauvé in extremis par un nouvel allié.

Technique de Nen : Electric Nen (Transformation)

Kirua est de la Transformation, comme tous les Zoldyck aux cheveux blancs (excepté Maha, son arrière grand père qui est du renforcement). Après mûre réflexion, il a eu l'idée de donner des propriétés électriques à son aura, en souvenir des tortures à l'électricité que lui faisait subir son frère dans son enfance. Il manipule son aura de différentes manières et a ainsi créé un panel d'utilisations.

Il dispose de deux techniques d'attaque : Narukami et Izutsushi. La première est un éclair qui part des mains de Kirua pour aller électrocuter l'adversaire. Elle ne semble utilisable que si Kirua est plus haut en altitude que ce dernier. La seconde technique lui permet d'électrocuter quelqu'un à bout portant, par simple contact avec ses paumes.

Kirua a également créé une autre technique : Kammuru, qui lui permet de transmettre les informations cérébrales directement par l'aura, ce qui rend les réactions du corps instantanées, puisqu'elles n'ont plus à passer par le système nerveux.

Il peut aussi utiliser ses yoyos combinés à son nen pour en faire une sorte de fléau électrique 

Il peut aussi utiliser le "godspeed" (ou bien la "vitesse divine" en français). 
Ce qui lui permet d'augmenter sa rapidité, cependant à force de trop l'utiliser il s'épuise et se vide de toute énergie.
On peut le voir l'utiliser dans (l'épisode 44 saison 5).

Alluka 

Alluka est le quatrième enfant de Silva et Kikyo elle a 11 ans, se plaçant entre Kirua et Karuto.

Alluka est une fille mais le reste de sa famille ayant cessé tout contact socio-émotionnel avec elle, utilisent le pronom "il" pour faire référence au sexe d'Alluka (sans parler de Nanika, Irumi l'a par exemple présenté comme "un autre fils"). Il n'y a que Kirua, la personne la plus proche d'elle, qui la considère comme une fille. Il le revendique d'ailleurs à Gotôh en disant que ce dernier n'avait pas la délicatesse pour s'occuper d'une jeune fille quand ce dernier lui demande pourquoi il a demandé à Kanaria de les accompagner lors de l'arc de la Succéssion (6ème arc ).

Jusqu’à un arc en partie consacré à son pouvoir, Alluka n’est visible que de dos qu’une fois sur une photo, (volume 22) et ne fait donc son apparition qu’au chapitre 32.

D'après le Data Book et ses cheveux noirs, Alluka serait du nen de la Spécialisation, mais nous n'avons aucune information si son pouvoir est lié au nen (aucunement sûr de son type de nen ). En Alluka vit Nanika ("chose") qui peut exaucer n'importe quel vœu dès que certaines conditions sont remplies (sous forme de « requêtes ») :
 Si vous exaucez trois « requêtes » de Nanika ses yeux deviennent noirs et elle peut exaucer n'importe quel vœu (plus le souhait qu'on lui demande est grand, plus les trois prochaines « requêtes » le seront). Les « requêtes », selon le niveau du vœu précédent, peuvent aller : de la prendre dans les bras, jusqu’à lui donner son cerveau (le souhait précédent ayant été de devenir milliardaire).
 Si vous refusez quatre « requêtes » d'Alluka, alors la personne les ayant déclinées et celle qu'elle chérit le plus au monde, soit au minimum deux personnes, mourront au même moment. Si le souhait précédent était important, le nombre de personnes mourant augmente, allant jusqu'à 67 morts confirmées pour un seul souhait. Les morts vont de l’entourage proche de la victime à une personne avec laquelle elle a simplement été en contact (des camarades de classe par exemple).

Miruki a établi cinq règles concernant les pouvoirs d'Alluka :

 Si quelqu'un échoue à remplir les « requêtes » de Nanika et se fait tuer brutalement, le niveau de difficulté de ses requêtes revient à zéro et c'est donc le meilleur moment pour faire un souhait.
 Si Nanika fait des requêtes à quelqu'un, elle ne peut en faire à quelqu'un d'autre à mi-chemin.
 Si la personne remplit les requêtes et meurt entre-temps, cela comptera comme un échec dans l'exécution de ces requêtes et une autre personne mourra.
 Nanika ne peut pas faire de requêtes de quelqu'un sans connaître son nom.
 Une même personne ne peut pas demander des vœux consécutifs à Nanika.

Ce pouvoir fait d'Alluka un des personnages les plus puissants et les plus craints de la série, même par sa famille qui maintient leur enfant emprisonnée dans une chambre forte de leur manoir. La curiosité les empêche cependant de se débarrasser d’Alluka, le profit à maîtriser un tel pouvoir étant évident, sa famille voit Alluka comme un objet potentiellement très utile, qu'elle pourrait utiliser à sa guise.

Kirua a une relation très spéciale avec Alluka et Nanika (il la considère comme sa sœur); dans le seul but de lui plaire, Nanika exécute ses requêtes sans aucune contrepartie, et si Alluka demande certaines choses à Kirua (jouer avec lui, la prendre dans ses bras…), Nanika ne lui fait pas de requêtes. Kirua est capable de déterminer qui de Alluka ou Nanika lui parle, tandis qu’Alluka l’appelle « grand frère », Nanika l’appelle « Kirua ». Malgré cet immense pouvoir qu’il a entre les mains, Kirua souhaite l’utiliser le moins possible, car il ne veut pas voir en Alluka un outil ; il souhaite plus que tout qu’Alluka soit libre et veut assurer sa protection ; il ne souhaite par ailleurs utiliser le pouvoir de Nanika que pour des actions altruistes afin de conserver son admiration (Nanika, contrairement aux apparences a un fond très altruiste et sensible et souhaite que Kirua soit gentil, tout comme elle veut qu’il la considère comme une gentille fille tout du moins pour l'instant dans la série...).

Irumi, lorsqu’il comprend les tenants de cette relation, se fixe pour but de faire de Kirua sa marionnette afin de contrôler Nanika au profit de la famille Zoldyck. 

Kirua au début de la série, a oublié l'existence de Alluka et Nanika à cause de l'aiguille de Irumi. C'est pour cette raison que l'on ne va la voir que tard dans la série, par rapport à ses frères .

Karuto 
Karuto est le dernier enfant de Silva et de son épouse Kikyo. Il apparaît pour la première fois dans le volume 5, tout comme la plupart des membres de la famille; il réapparaît ensuite à York Shin City, accompagnant son arrière-grand-père.

Karuto remplace Hisoka en tant que numéro 4 dans la brigade fantôme. On ignore de quel droit, étant donné que le chef, Chrollo Lucilfer (Kuroro Lucifer), n'officie plus à ce moment. On peut supposer qu'il s'agit d'un arrangement entre la Brigade et la famille Zoldyck, mais cette relation reste extrêmement floue. Certaines hypothèses affirment que n'importe quel membre peut décider d'en intégrer un nouveau (après tout, Nobunaga a bien proposé à Gon et Kirua de venir dans la brigade).                                 

Karuto aide la brigade à trouver Abengane à Greed Island, mais refuse de dévoiler ses facultés à Hisoka.
Karuto a intégré la brigade afin de retrouver, comme il l'a dit, son grand frère, pour pouvoir le ramener à la maison (à noter que ce frère aîné en question, ne peut être que Kirua ou Irumi).

Etant donné que les enfants Zoldik sont présentè à chaque fois comme 5 fils, le genre de Karuto est souvent sujet à débat (autant que celui d'Aruka). D'après certaines théories, Karuto serait un garçon se travestissant pour plaire à son frère Kirua (d'après le Data Book, Karuto serait un garçon). Mais d'après d'autres théories et le fait que Kalluto ne nie jamais lorsqu'on parle de lui au féminin (sa mère l'a présenté comme sa fille), il serait davantage dans la non-binarité. Le seul indice que nous ayons sur comment Kalluto se situe dans le spectre du genre est l'utilisation du pronom japonais "Boku", expression mixte-masculine (c'est-à-dire peut être utilisé de manière mixte, mais avec une lègére connotation masculine; à l'opposé de "Watashi" mixte-féminine).

Technique de Nen : Nom Inconnu (Manipulation)

Karuto peut utiliser le papier comme arme ou pour d'autres usages. Pour l'offensive, il dépose des confettis sur un éventail, puis les projette vers l'ennemi, créant un tourbillon de confettis tranchants (« La Danse de la Morsure du Serpent »). Il peut endurcir son éventail de papier et le rendre aussi coupant qu'une vraie lame. En déposant des petits morceaux de papier sur des gens et avec un autre morceau de papier en forme de la personne ciblée, il peut entendre ce qui se passe autour de sa cible. Il peut suivre plusieurs personnes à la fois.

Le personnel de la famille

Zébulo 

Le gardien contrairement à son apparence de petit homme d'âge mûr, est très fort grâce aux poids qu'il porte. Son rôle est d'empêcher les gêneurs mineurs de nourrir Mikê, le chien de garde. Vers le début du manga, lorsque Gon, Kurapika et Léolio, ayant obtenu leurs licences de Hunter, viennent rechercher leur ami Kirua, il se montre sensible à cette preuve d'amitié et les entraîne tous les trois pour qu'ils soient capables d'ouvrir la porte et d'échapper à Miké.

Ciquento 

Ancien hunter de la BlackList, il était un de ceux qui se sont frottés à Kanaria, et demanda à être épargné à condition de devenir un serveur de la famille. Il est depuis devenu un serviteur des Zoldik et un bon camarade de Zébulo.

Kanaria 

Majordome de la Famille Zoldik, elle est très attachée à Kirua. Elle défend une petite porte à elle toute seule à l'aide d'une simple canne et a déjà repoussé cent hunters de la Black List. Lors de l'arc consacré à l'élection d'un nouveau président de la Société des Hunters, elle accompagne Goto, Tsubone, Amane et Kirua pour que celui-ci apporte Aruka jusqu'à Gon afin de le sauver. Elle fait tout son possible pour aider Kirua, étroitement surveillé par Tsubone et Amane et surtout, poursuivi par Irumi.

Dans un flashback spécifique à la version animée de 2011, elle dit à Kirua qu'elle vient de la ville de l'étoile filante (comme les membres de la brigade fantome et la mère de Kirua) et qu'elle serait ravie de la lui faire visiter.

Goto 

Le chef de l'Intendance des Zoldik. C'est un homme flegmatique et très mesuré mais qui peut devenir venimeux quand il s'emporte. Son nen du renforcement consiste à renforcer des pièces de monnaie et de les projeter sur l'opposant ,il est dit qu'elle sont aussi puissantes que des balles de revolver.

Il est proche de Kirua, et, pour faire passer le temps, mais aussi les évaluer, s'amuse avec Gon, Léolio et Kurapika lorsque ceux-ci viennent rechercher Kirua dans la demeure des Zoldik. Il se montre rassuré de voir que Kirua a des amis aussi prometteurs qu'eux, même s'il semble se montrer agacé par Léolio. Lors de l'arc consacré à l'élection d'un nouveau président de la Société des Hunters, il accompagne Tsubone, Kanaria, Amane et Kirua pour que celui-ci apporte Aruka jusqu'à Gon, afin de le sauver. La petite troupe étant poursuivi par Irumi et Hisoka, déterminés à éliminer la menace que semble représenter Aruka, il reste en arrière pour affronter Hisoka et est rapidement tué lors de ce combat inégal.

Amane 

Jeune fille mince aux longs cheveux bruns, on sait peu de choses sur elle excepté qu'elle est la petite-fille de Tsubone. Majordome de la Famille Zoldik, d'apparence plutôt froide, elle est plus émotionnelle qu'il n'y paraît. Elle maîtrise le Nen puisqu'elle peut conduire les véhicules matérialisés par sa grand-mère.

Tsubone 
Tsubone est la plus puissante et la plus importante des Majordomes de la Famille Zoldik. Femme de Confiance de Silva, elle porte Kirua et les enfants des Zoldik en très haute estime (ce qui laisse à penser qu'elle a pu être leur nourrice mais rien ne le garantit)

C'est une très grande dame aux hanches et à la poitrine très développées. Cependant elle est aussi très vieille, en témoigne son visage ridé. Elle porte un monocle et a une coiffure très particulière, ses cheveux étant divisés en deux couettes tressées en nattes (une coiffure répandue chez les domestiques des Zoldik puisque l'ancienne domestique Mitsuba a une queue de cheval similaire). Tsubone est très intelligente et fait preuve d'un grand sang-froid.

Tsubone est très rapide, capable de pister Kirua en plein Kanmuru. Elle est très robuste physiquement et mentalement, capable de retirer ses ongles en toute simplicité pour les donner à Aruka. La seule chose qui puisse la perturber reste la possibilité qu'on puisse la filer. Irumi lui-même reconnait qu'il ne doit pas la sous-estimer dans le chapitre 330.

Elle est appelée avec sa petite-fille Amane par Silva pour escorter Kirua et Aruka, Silva ne faisant pas confiance à Gotô et Kanaria qu'il sait trop proches sentimentalement de Kirua pour être digne de confiance. Tsubone est très affectueuse mais elle sait également garder ses distances : elle est la seule qui ose appeler Kirua par son nom et non « Maître Kirua », ce qui marque de facto un rapport d'égal à égal.

Malgré elle, elle sera cependant l'espionne d'Irumi à cause d'un gadget de Miruki disposé dans son monocle. Tenant Aruka en « otage » d'un souhait lors de son entrée en scène, cet état de fait n'est plus lorsque Kirua utilise son vœu pour soigner la main de la servante aux ongles arrachés.

En japonais, le mot Tsubone est un terme ancien pour désigner une lady, notamment pendant l'époque d'Edo. Elle est un hommage probable (de par la ressemblance physique) à Dora, personnage du film Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki.

Technique de Nen : Rider's High (Matérialisation)

Si le hatsu de Tsubone peut sembler étrange au départ, on a en réalité eu un cas similaire dans le manga : Bonorenof.

Tsubone est capable de matérialiser avec son corps des véhicules (deux types vus jusque-là : Moto et Planeur). Ces véhicules ont pour carburant l'aura de celui qui la conduit – Tsubone ne peut pas se diriger elle-même, elle a besoin de quelqu'un pour être dirigée. Si cette restriction peut s'avérer contraignante, le résultat est cependant spectaculaire puisque Tsubone est presque capable de rattraper Kirua avec sa vitesse Kanmuru sous cette forme. D'après Amane, cependant, l'usage de cette technique peut être éreintant pour le conducteur.

Relations dans la famille Zoldik 

Dans le chapitre 326, Kirua comprend et établit intérieurement le diagramme d’inter-relations de la famille Zoldik. Selon lui :
 Irumi cherche à contrôler Kirua, qui cherche lui à s’affranchir et entretient avec son père Silva une relation de bénéfices partagés (coopération et concessions mutuelles). À l'instar de son père, il chercherait également à contrôler les pouvoirs d'Aruka.
 Silva cherche à contrôler Aruka et a de grandes espérances pour Kirua, qui le respecte. Il a une relation de bénéfices partagés (coopération et concessions mutuelles) avec son père Zéno et son fils Irumi, reçoit l’obéissance de son fils Miruki, la loyauté de Tsubone et d'Amane, qu’il supervise directement et entretient une relation amoureuse avec son épouse Kikyo.
 Kikyo, hormis sa relation amoureuse avec son époux Silva et la relation d’amour maternel/filial qu’elle partage avec Karuto, a pour Kirua un amour étouffant et n'en reçoit en retour qu’une réaction d’agacement, de la part de ce dernier.
 Maha ne reçoit, ni ne doit rien à personne.
 Karuto partage un amour maternel/filial avec sa mère Kikyo et est jaloux.se d’Aruka (pour une raison encore inconnue, à ce jour).
 Miruki ne fait qu’obéir à son père Silva et son grand-père Zéno.
 Zéno entretient une relation de bénéfices partagés (coopération et concessions mutuelles) avec son fils Silva, cherche à contrôler les pouvoirs d'Aruka (révélé dans l'anime 2011), reçoit l’obéissance de Miruki, supervise Kanaria et Goto et est indulgent envers Kirua.
 Aruka (et Nanika) n’aime que Kirua. Silva, Zéno et Irumi, quant à eux, cherchent à contrôler ses capacités et elle est jalousé par Karuto. La condition d’Aruka dépend des observations de Tsubone et d'Amane.
 Goto et Kanaria sont supervisés par Zéno et ont gagné la confiance de Kirua.
 Tsubone et sa petite-fille Amane sont loyaux envers Silva, qui les supervise et sont responsables de Kirua et d'Aruka durant leur escapade, ce qui met Kirua hors de lui.
 Les domestiques se méfient les uns des autres, en fonction de la personne qui les supervise. En outre, Goto et Kanaria -supervisés par Zéno- se méfient et gardent un œil à la fois sur Tsubone et Amane -supervisées par Silva- et ce, réciproquement...
 Kirua veut se libérer de l’emprise d’Irumi, qui lui cherche à le contrôler. Il respecte son père Silva, qui a de grandes espérances pour lui et est agacé par sa mère Kikyo, qui le couve. Il reçoit également l’indulgence de son grand-père Zéno et aime beaucoup Aruka. Durant son escapade avec Aruka, il en veut beaucoup à Tsubone qui est responsable d’eux et impose ses conditions.

Hunter × Hunter

en:List of Hunter × Hunter characters#Zoldyck Family